Waldemar Christopher Brøgger kan syfta på:

Waldemar Christopher Brøgger (geolog) (1851–1940), norsk geolog
Waldemar Christofer Brøgger (författare) (1911–1991), norsk författare